Walter Scott (1771–1832) – szkocki pisarz i poeta.
 Thomas Walter Scott (1867–1938) – pierwszy premier Saskatchewan
 Walter E. Scott (1872–1954)- amerykański oszust, twórca Zamku Scotty’ego
 Walter Scott (1565–1611) – lord Buccleuch, książę Buccleuch
 Walter Scott (1943-1987) – piosenkarz
 Walter „Wacca” Scott – zawodnik futbolu australijskiego
 Walter M. Scott